Deneke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Deneke (1803–1877), Geheimer Kommerzienrat, Politiker und Industrieller
 Diether Deneke (1918–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Günther Deneke (1882–1944), deutscher Kunsthistoriker und Archivar
 Hans-Joachim Deneke-Jöhrens (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Marlies Deneke (* 1953), deutsche Politikerin
 Otto Deneke (1875–1956), deutscher Jurist und Literaturhistoriker
 Theodor Deneke (1860–1954), deutscher Arzt und Professor
 Volrad Deneke (1920–2006), deutscher Journalist, Soziologe und Politiker (FDP), MdB

Siehe auch:
 Denecke
 Denicke